«Лепрекон» () — американский фильм ужасов 1993 года режиссёра Марка Джонса, первая часть о злом гноме Лепреконе. Премьера фильма состоялась 8 января 1993 года.

Сюжет 
Мистер О’Грейди после поездки в Ирландию приезжает домой и заявляет жене, что он украл у гнома золото и теперь стал богатым человеком. Естественно, жена не поверила такому и сочла мужа пьяным. Всё бы ничего, О’Грейди действительно украл у Лепрекона золото, однако мужчина не учёл обстоятельство, что гном укрылся в одном из чемоданов О’Грейди и приехал вместе с ним на его родину. Расправившись с супругами, Лепрекон оказывается заточённым в ящике, его сдерживает четырёхлистный клевер.

Десять лет спустя в дом, где находится ящик с Лепреконом, вселяется девушка Тори и её отец. В новом для себя месте Тори знакомится с Натаном, Оззи и Алексом, которые делают в этом доме ремонт. Вскоре волей случая Лепрекон освобождается из десятилетнего заточения: Оззи случайно сбрасывает клевер с крышки ящика. Вырвавшись из плена, Лепрекон начинает поиски спрятанного О’Грейди золота, которое уже обнаружили Оззи и Алекс. Но о своей находке мальчики не сообщили и решили оставить его себе.

В ролях 
 Уорик Дэвис — Лепрекон
 Дженнифер Энистон — Тори
 Шэй Даффин — Мистер О’Грейди
 Памела Мэнт — Миссис О’Грейди
 Кен Оландт — Натан
 

 Марк Холтон — Оззи

Финансовые показатели 
При бюджете ниже 1 000 000 долларов, по данным сайта The Numbers фильм собрал в США  доллара, из которых  долларов пришлись на первый уик-энд проката.

Отзывы 
Фильм получил довольно низкие оценки критиков.
На сайте Rotten Tomatoes картина набрала 23 % с рейтингом 4/10 на основании 13 рецензий. Несмотря на сомнительные отзывы, картина оказалась коммерчески успешной.

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма на сайте Craptastic Movies

Лепрекон 1
Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы о серийных убийцах
Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Молодёжные фильмы